Leszczak – szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim
 leszczak – popularna nazwa ryby leszczak biały